Hillested (plaats), plaats in Denemarken
 Hillested (parochie), parochie in Denemarken